Ди́ас (, ) — испанская и бразильская фамилия (вариант португальской фамилии Диаш) .

Персоналии

А 
 Диас, Адриан (род. 1990) — испанский фигурист.
 Диас, Айозе (род. 1982) — испанский футболист.
 Диас, Аледмис (род. 1990) — кубинский бейсболист.
 Диас, Александер (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Диас, Алисса (род. 1985) — американская телевизионная актриса.
 Диас, Андре (род. 1979) — бразильский футболист.
 Диас, Алирио (1923—2016) — венесуэльский гитарист и композитор.
 Диас, Армандо (1861—1928) — итальянский маршал.

В

Г 
 Диас, Гамалиэль (род. 1981) — мексиканский боксёр.
 Диас, Гильермо (род. 1971) — американский актёр.
 Диас, Гонсало (род. 1990) — аргентинский футболист.

Д 
 Диас, Даниэль (род. 1979) — аргентинский футболист.
 Диас, Дамиан (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Диас, Джалма (1939—1990) — бразильский футболист.
 Диас, Джозеф (род. 1992) — американский боксёр-профессионал.
 Диас, Дэвид (род. 1976) — американский боксёр-профессионал.

Ж 
 Диас, Жиокондо (1913—1987) — бразильский политический и общественный деятель.

И 
 Диас, Иван (1936—2017) — индийский кардинал.
 Диас, Исаак (род. 1990) — чилийский футболист.
 Диас, Исидоро (род. 1940) — мексиканский футболист.
 Диас, Исмаэль (род. 1997) — панамский футболист.

К 
 Диас, Карла (род. 1990) — бразильская актриса и фотомодель.
 Диас, Кэмерон (род. 1972) — американская актриса.

Л 
 Диас, Лав (род. 1958) — филиппинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Диас, Леандро Николас (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Диас, Луис (род. 1977) — мексиканский автогонщик.
 Диас, Луис (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Диас, Луис Фернандо (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Диас, Луис Густаво (род. 1987) — бразильский футболист.

М 
 Диас, Мануэль (1874—1929) — кубинский фехтовальщик.
 Диас, Мануэль Феликс (род. 1983) — доминиканский боксёр, олимпийский чемпион.
 Диас, Мариано (род. 1993) — доминиканский футболист, нападающий.
 Диас, Мауро (род. 1991) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Диас, Мигель (род. 1968) — нидерландский боксёр-профессионал.

Н 
 Диас, Нарсис (1807—1876) — французский художник-романтик.
 Диас, Начо (род. 2000) — испанский футболист.
 Диас, Нейт (род. 1985) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Диас, Ник (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Диас, Норберто (1952—2010) — аргентинский актёр.

О 
 Диас, Октавио Хуан (1900—1973) — аргентинский футболист.
 Диас, Освальдо (род. 1981) — парагвайский футболист.

П 
 Диас, Пауло (род. 1994) — чилийский футболист.
 Диас, Педро Антонио (1852—1919) — панамский государственный деятель, и. о. президента Панамы (1918).
 Диас, Порфирио (1830—1915) — мексиканский государственный и политический деятель.

Р 
 Диас, Рамон (род. 1959) — аргентинский футболист и тренер.
 Диас, Рафаэль (род. 1986) — швейцарский хоккеист.
 Диас, Рикардо Гастон (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Диас, Роберто — североамериканский альтист чилийского происхождения.

С 
 Диас, Сальвадор (род. 1933) — венесуэльский шахматист.
 Диас, Селло — бразильский музыкант.
 Диас, Симон (1928—2014) — венесуэльский музыкант.
 Диас, Сусана (род. 1974) — испанский политик.

Ф 
 Диас, Франсис (1713—1748) — католический святой.
 Диас, Фарид (род. 1983) — колумбийский футболист.

Х 
 Диас, Хавьер (1938—2006) — венесуэльский актёр, продюсер, телеведущий и писатель.
 Диас, Хакран (род. 1984) — бразильский боец ММА.
 Диас, Хефрей (род. 1979) — колумбийский футболист.
 Диас, Хидилин (род. 1991) — филиппинская тяжелоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.
 Диас, Химена (ум. 1113/1116) — испанская аристократка, супруга Эль Сида.
 Диас, Хоакин (1948—2015) — кубинский шахматист, международный мастер (1975).
 Диас, Хосе (1896—1942) — испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь КПИ.
 Диас, Хосе Игнасио (род. 1979) — испанский легкоатлет.
 Диас, Хосе Эдувихис (1833—1867) — парагвайский генерал.
 Диас, Хуан (род. 1983) — американский боксёр-профессионал.
 Диас, Хуан Мануэль (род. 1987) — уругвайский футболист, защитник.
 Диас, Хуан Мартин (1774—1825) — испанский генерал, участник Пиренейских войн и Испанской революции 1820—1823 годов.
 Диас, Хуниор (род. 1983) — коста-риканский футболист.
 Диас, Хунот (род. 1968) — американский писатель доминиканского происхождения.
 Диас, Хулио (род. 1979) — мексиканский боксёр-профессионал.

Э 
 Диас, Эдвин (род. 1994) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Диас, Эйнар (род. 1972) — панамский бейсболист.
 Диас, Элиу (род. 1943) — бразильский футболист.
 
 Диас, Эрнан (род. 1965) — аргентинский футболист.
 Диас, Эрнесто (1952—2002) — колумбийский футболист.

Я 
 Диас, Янди (род. 1991) — кубинский бейсболист.

Составные фамилии 
 Диас де Мендоса, Фернандо (1862—1930) — испанский театральный деятель.
 Асеведо Диас, Эдуардо (1851—1921) — уругвайский писатель, политик и журналист.
 Васкес Диас, Рене (род. 1952) — кубинский писатель, драматург, журналист и переводчик.
 Гонсалес-и-Диас Туньон, Сеферино (1831—1894) — испанский кардинал, доминиканец, епископ Малаги.
 Денис Диас, Луис Фелипе (1931—1987) — кубинский генерал МВД.
 Диас-Абайя, Марилу (1955—2012) — филиппинский кинорежиссёр.
 Диас Акоста, Рикардо (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник.
 Диас Аморин, Риналдо Луис (род. 1941) — бразильский футболист
 Диас-Баларт, Мирта (род. 1928) — жена Фиделя Кастро.
 Диас Аюсо, Исабель (род. 1978) — испанский политик, председатель правительства Мадрида.
 Диас Бранко, Роберто (1943—2007) — бразильский футболист.
 Диас Веласкес, Серхио (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Диас Гомис, Алфреду (1922—1999) — бразильский драматург и сценарист.
 
 Диас да Коста, Алекс Родриго (род. 1982) — бразильский футболист.
 Диас де ла Вега, Ромуло (1800—1877) — президент Мексики (1855).
 
 Диас дель Кастильо, Берналь (1495—1584) — испанский конкистадор
 Диас-Канель, Мигель (род. 1960) — кубинский политик, министр образования.
 Диас Лисеага, Алехандро (род. 1996) — мексиканский футболист.
 Диас Мартинес, Мануэль (род. 1936) — кубинский поэт и журналист, дипломат.
 Диас Ордас, Густаво (1911—1979) — президент Мексики.
 Диас-Олива, Мариана (род. 1976) — аргентинская теннисистка.
 Диас Перес, Хуан Сильвано (1914—1969) — парагвайский шахматист, поэт, эссеист и литературный критик.
 Диас Ресинос, Адольфо (1875—1964) — Президент Никарагуа в 1911—1917 и 1926—1929 годах.
 Диас Рохас, Марсело (род. 1986) — чилийский футболист.
 Диас Селайя, Франсиско Рамон (1896—1977) — гондурасский композитор.
 Диас Янес, Агустин (род. 1950) — испанский режиссёр и сценарист.
 Гонсалвес Диас, Антониу (1823—1864) — бразильский поэт и драматург, юрист, этнограф, лингвист, фольклорист.
 Дуэньяс Диас, Франсиско (1810—1884) — лидер консервативной партии Сальвадора, президент Сальвадора.
 Кальдерон Диас, Росир (род. 1984) — кубинская и российская волейболистка.
 Морено-и-Диас, Эсекель (1848—1906) — католический святой, член монашеского ордена августинцев-реколлекционистов, миссионер.
 Невес Диас, Мишел (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий.
 Ортега Диас, Педро (1914—2006) — венесуэльский адвокат и политик, профессор, видный деятель коммунистического движения страны, председатель Коммунистической партии Венесуэлы.
 Пуэрто Диас, Алехандро (род. 1964) — кубинский борец.
 Перес Диас, Томас Давид (1939—1963) — кубинский антикоммунистический повстанец.
 Сантус Диас, Жоржи Луис дус (род. 1976) — бразильский футболист, защитник.
 Сейшас Диас, Андре Филиппе (род. 1981) — бразильский футболист, форвард.
 Силва Диас, Габриэл да (более известный как просто Габриэл; род. 1980) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Соуза Диас, Жозеф де (род. 1989) — бразильский футболист.
 Фернандес Диас, Хорхе (род. 1950) — испанский политик, член Народной партии, министр внутренних дел Испании.
 Чанг-Диас, Франклин (род. 1950) — американский физик, астронавт НАСА, совершивший семь космических полётов.
 Умберто Диас Касануэва (1906—1992) — чилийский поэт и дипломат. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1971 г.

Топонимы 
 Диас — город, расположенный в округе Джэксон (штат Арканзас, США).
 Антониу-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Валенте-Диас — город в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Гонсалвис-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Диас-д’Авила — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Жуан-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Коронел-Жозе-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Сатиру-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Симан-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.

Прочее 
 «Армандо Диас» — итальянский лёгкий крейсер типа «Луиджи Кадорна», участвовавший во Второй мировой войне.
 «Диас: Не вытирайте эту кровь» — кинофильм режиссёра Даниэле Викари, вышедший на экраны в 2012 году.
 «Марсилио Диас» — бразильский футбольный клуб из города Итажаи, штат Санта-Катарина.
 Спецоперация в школе «Армандо Диас» — операция итальянских сил безопасности в преддверии встречи «большой восьмёрки» в Генуе в 2001 году.

См. также 
 Диаш
 Дьес Кансеко
 Флавио Диас Рибейро (род. 1978) — бразильский футболист.
 Мьяуатлан-де-Порфирио-Диас
 Сьюдад-Густаво-Диас-Ордас
 Тлакотепек-де-Порфирио-Диас
 Чалько-де-Диас-Коваррубьяс